

Geografia

Germania 
 Büren – città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Büren – ex comune ora frazione di Brema, città extracircondariale (Brema)
 Büren – ex comune ora frazione di Gescher, città nel distretto di Münster (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Büren – ex comune ora frazione di Neustadt am Rübenberge, città nella regione di Hannover (Bassa Sassonia)

Svizzera 
 Büren – comune nel distretto di Dorneck (Canton Soletta)
 Büren – ex comune ora frazione del comune di Oberdorf (Canton Nidvaldo)
 Büren an der Aare – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Distretto di Büren – ex distretto con capoluogo Büren an der Aare
 Büren zum Hof – ex comune ora frazione di Fraubrunnen, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Niederbüren – comune nel distretto di Wil (Canton San Gallo)
 Oberbüren – comune nel distretto di Wil (Canton Soletta)

Persone 
 Armin von Büren (1928) – ciclista svizzero

Pagine correlate 
 Bühren (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Buren (disambigua) – pagina di disambiguazione